Влади́мир Колесниче́нко (; 4 мая 1980, Рига, Латвийская ССР) — латвийский футбольный деятель. Президент клуба ФК «Сконто» (с февраля 2012). В прошлом — футболист, полузащитник клуба «Сконто» и национальной сборной.

Карьера 
Выступал за клубы «Сконто», «Москва», «Вентспилс», «Интер». За сборную Латвии провёл 47 матчей и забил 5 голов.

Летом 2011 года объявил о завершении карьеры.

Достижения 
Девятикратный чемпион Латвии: 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2006, 2007.

Личная жизнь 
Женат, есть дети.

Примечания

Ссылки 
 Профиль на официальном сайте «Черноморца»
 

Футболисты Латвии
Игроки сборной Латвии по футболу
Игроки сборной Латвии по футболу (до 21 года)
Игроки ФК «Сконто-2»
Игроки ФК «Сконто»
Игроки ФК «Москва»
Игроки ФК «Вентспилс»
Игроки ФК «Шамахы»
Игроки ФК «Черноморец» Одесса